

Magyarország

Wenckheim-kastély (Ajtós)
Wenckheim-kastély (Békés) – Wenckheim-magtár, 1790
Wenckheim-kastély (Békéscsaba-Gerla)
Wenckheim-vadászkastély (Bélmegyer) – Bélmegyer-Fáspusztai Wenckheim-kastély, 1855-62
Wenckheim-palota (Budapest) – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Wenckheim Rudolf kastélya (Csorvás) – 1924–28
Wenckheim-kastély (Doboz) – 1805-10
Wenckheim-kastély (Füzesgyarmat) – ma Kastélyparkfürdő
Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély (Gyula) - 1802-1803
Harruckern-Almásy-Wenckheim-kastély (Gyula) – 1833
Wenckheim-kúria (Kaszaper-Putaszőlős)
Batthyány-Wenckheim-kastély (Kisbér) – 1770
Wenckheim–Merán-kastély (Körösladány) – 1803–05
Wenckheim–Fejérváry-kastély (Mezőberény) – 1800
Wenckheim-vadászkastély (Nagyoroszi)
Wenckheim-kastély (Szabadkígyós) – 1810
Wenckheim-kastély (Póstelek) – 1906–1909
Wenckheim-kastély (Ráró)
Wenckheim-kastély (Szabadkígyós) – 1874-79
Wenckheim–D’Orsay-kastély (Szeghalom) – 1800
Wenckheim-kastély (Tarhos)
Zichy-Wenckheim kastély (Vajta)
Meszleny-Wenckheim-kastély (Velence)

Románia
Wenckheim-kastély (Borossebes) - 1875
Wenckheim-kastély (Menyháza) - Ma Menyháza-fürdő

Szlovákia
Kollonich-Wenckheim-kastély (Nagylévárd) - 1723
Wenckheim-kastély (Takcsány)

!